Norska län kan syfta på: 

 Len (Norge) – en administrativ indelning i Norge fram till 1662
 Norges fylken – norska förvaltningsområden som motsvaras av län i Sverige

Se även
 Norges amt – norska förvaltningsområden 1662–1918
 Syssel – under medeltiden en typ av administrativt distrikt i Norden